Bitwa pod Arghandab (1987)
 Bitwa pod Arghandab (2008)